Джеро́м () — округ в штате Айдахо. Административным центром и крупнейшим городом город Джером.

История 
Округ Джером — один из самых молодых округов штата. Он был создан 8 февраля 1919 года отделением от округа Линкольн.

Население 
По состоянию на июль 2008 года население округа составляло 20 468 человек. С 2003 года население увеличилось на 8,18 %. Ниже приводится динамика численности населения округа.

География 
Округ Джером располагается в южной части штата Айдахо. Площадь округа составляет 1 559 км², из которых 5 км² (0,34 %) занято водой.

Дороги 
  — I-84
  — US 93
  — SH-25
  — SH-79

Города округа 
 Джером
 Иден
 Хазелтон

Примечания 

 
Появились в 1919 году в США
Административные единицы, образованные в 1919 году
История Айдахо